Mico Ahonen (ur. 27 listopada 2001 w Lahti) – fiński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2019, 2020 i 2021) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Medalista mistrzostw kraju.

Jego ojcem jest Janne Ahonen, a stryjem Pasi Ahonen.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w sierpniu 2016 w Kuopio, gdzie w konkursach FIS Cupu zajmował lokaty w ósmej i dziewiątej dziesiątce. W lutym 2017 wystartował w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 17., a w konkursie drużynowym 4.

16 września 2018 w Râșnovie po raz pierwszy w karierze zdobył punkty FIS Cupu, zajmując 29. miejsce w rozegranym wówczas konkursie. 15 grudnia 2018 w Ruce zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 45. pozycji. W styczniu 2019 w Zakopanem po raz pierwszy znalazł się w drugiej dziesiątce zawodów FIS Cupu, zajmując 20. i 14. lokatę. W styczniu 2019 został powołany do składu reprezentacji Finlandii na Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019 – w swoim debiucie w czempionacie w tej kategorii wiekowej zajął 32. miejsce indywidualnie, 10. w rywalizacji zespołowej i 13. w mikście. W lutym 2019 został rezerwowym fińskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 – ostatecznie na imprezie tej nie wystartował w żadnym konkursie, choć brał udział w seriach treningowych.

W grudniu 2019 w Ruce po raz pierwszy punktował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 30. lokatę. W lutym 2020 zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, jednak w rundzie eliminacyjnej do 1. konkursu w Lahti oddał najkrótszy skok, zajął ostatnie miejsce i odpadł z dalszej rywalizacji. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 37., w konkursie drużynowym zajął 13. pozycję (Ahonen został w nim zdyskwalifikowany), a w rywalizacji drużyn mieszanych 12. miejsce.

W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 22. pozycję w konkursie indywidualnym i 9. w drużynowym.

Jest medalistą mistrzostw kraju – w marcu 2018 zwyciężył w konkursie indywidualnym na skoczni średniej w zimowym czempionacie, we wrześniu 2019 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym na skoczni dużej w letniej imprezie tej rangi, a  latem 2020 został mistrzem kraju w rywalizacji drużynowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Ahonena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Ahonena na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Lahti
Urodzeni w 2001